Luftstreitkräfte es una palabra alemana que significa fuerza aérea. Puede hacer referencia a:

Luftstreitkräfte, el Servicio Aéreo del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial.
Luftstreitkräfte der NVA, la fuerza aérea de la República Democrática Alemana desde 1956 a 1990.
Österreichische Luftstreitkräfte, la Fuerza Aérea Austriaca.